

Moldavia 
 Căzănești, comune del distretto di Telenești

Romania 
 Căzănești, città del distretto di Ialomița
 Căzănești, comune del distretto di Mehedinți